Олинск — село в Нерчинском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Олинское».

География 
Село находится в северо-западной части района, на правом берегу реки Нерчи, вблизи места впадения в неё реки Оли, на расстоянии примерно 47 километров (по прямой) к северо-западу от города Нерчинска. Абсолютная высота — 510 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 18 — 20 °С (абсолютный максимум — 38 °С). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −28 — −30 °С (абсолютный минимум — −54 °С). Годовое количество осадков — 300 — 350 мм. Продолжительность безморозного периода составляет 100—110 дней.
Часовой пояс

История 
Основано в 1801 году как населённый пункт для каторжан. Первыми жителями были сосланные польские повстанцы К. Чубинский и А. Чипович. Основными занятиями населения были: хлебопашество, скотоводство, охота, лесосплав, перевозка купеческих грузов, а также сезонные работы на золотых приисках. В 1835 году была построена церковь. В 1873—1878 годах действовала церковно-приходская школа. В 1903 году Олинск стал центром вновь образованной волости. В 1916 году было открыто двухклассное училище. В 1920 году вошло в состав Зюльзинской волости. С 1922 года вновь стало волостным центром. В период с 1926 по 1935 годы — центр Олинского района.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,7 %, женщины — соответственно 52,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 1043 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа и сельская участковая больница.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из одиннадцати улиц.

Примечания 

Населённые пункты Нерчинского района